REO Motor Car Company
Reo (Bucky)
Reo (filha de Estáfilo), na mitologia grega, uma neta de Dionísio que foi seduzida por Apolo e teve o filho Ânio, que se tornou rei de Delos

Desambiguação